Wieniec est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Wieniec, village du powiat de Mogilno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Wieniec, village du powiat de Włocławek, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Wieniec, village du powiat de Sochaczew dans la voïvodie de Mazovie,
 Wieniec, village de la voïvodie de Petite-Pologne.

Wieniec peut aussi désigner :
 Wieniec, un périodique publié à Cracovie au tournant du .